

Cinema
The Tempest – cortometraggio muto britannico del 1908 diretto da Percy Stow
The Tempest – cortometraggio muto statunitense del 1911 diretto da Edwin Thanhouser
The Tempest – cortometraggio muto statunitense del 1921 diretto da Robert N. Bradbury
The Tempest – film britannico del 1979 diretto da Derek Jarman
The Tempest – film statunitense del 1998 diretto da Jack Bender
The Tempest – film statunitense del 2010 diretto da Julie Taymor

Letteratura
La tempesta (The Tempest) – opera di William Shakespeare

Musica 
 La tempesta – musica di scena per La tempesta di Shakespeare, composta da Jean Sibelius nel 1925-1926
 The Tempest – album degli Insane Clown Posse del 2007
 The Tempest – opera lirica di Thomas Adès

Televisione
The Tempest – film per la televisione statunitense del 1960 diretto da George Schaefer
The Tempest – film per la televisione britannico del 1980 diretto da John Gorrie

Pagine correlate
Tempest